Alex Molenaar (né en 1990), acteur néerlandais ;
 Alex Molenaar (né en 1999), cycliste néerlandais.